

Politique 
 Tories, les partisans d'une philosophie politique conservatrice anglo-saxonne, et actuellement les membres du Parti conservateur
 Red Tory, un partisan conservateur qui épouse aussi les idées progressistes économiques (ou sociales) et appuie l'État providence
 Blue Tory, un conservateur de droite préoccupé par les politiques fiscales, par opposition aux Red Tories, qui tendent plus vers la gauche

Patronyme 

 Avraham Tory, né Avraham Golub (1909-2002), un juriste et résistant lituanien ;
 Brandon Tory (1989-), un rappeur, auteur-compositeur, producteur, ingénieur logiciel et entrepreneur américain ;
 Geoffroy Tory (1480-1533), un imprimeur-libraire et humaniste français ;
 Henry Marshall Tory (1864-1947), un mathématicien canadien ;
 James Cranswick Tory (1862-1954), un homme politique canadien ;
 John Tory (1954-), un homme d'affaires et politicien canadien ;
 Roger Tory Peterson (1908-1996), un peintre, naturaliste et ornithologue américain.

Autres 
 Médaille Henry Marshall Tory
 Villa Gschwindt-Tőry

Homonymie de patronyme
Homonymie de monument
Patronyme anglais
Patronyme français